Überziehen steht für:
 Überziehen (Luftfahrt), aerodynamischer Begriff
 Überziehen (Aufbringen), eines Materials
 Überziehung im Finanzverkehr

Siehe auch:
 Überzug